Квета Пешке і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Пешке грала в парі з Жанеттою Гусаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Даніела Гантухова і Ай Суґіяма.
Ск'явоне грала в парі з Катарина Среботнік, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Світлана Кузнецова і Алісія Молік.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Світлана Кузнецова і Алісія Молік з рахунком 7–6(6), 6–4.

Сіяні пари 

 Кара Блек   Лізель Губер (чемпіонки)
 Франческа Ск'явоне   Катарина Среботнік (півфінал)
 Даніела Гантухова   Ай Суґіяма (півфінал) 
 Анна-Лена Гренефельд   Меган Шонессі (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Dubai Tennis Championships 2007
Dubai Tennis Championships